Obbarius ist der Familienname folgender Personen:

 Lobegott Samuel Obbarius (1788–1860), deutscher klassischer Philologe und Gymnasialprofessor
 Theodor Obbarius (1817–1855), deutscher klassischer Philologe und Lehrer